Nozay (Aube)
 Nozay (Essonne)
 Nozay (Loire-Atlantique)